

Cinema 
Into the Woods – film di Rob Marshall del 2014

Musica 
Into the Woods – album degli Hawkwind
Into the Woods – EP degli Of Monsters and Men

Teatro 

 Into the Woods – musical con musiche di Stephen Sondheim e libretto di James Lapine